Barbara Jo Allen (1906-1979), une actrice américaine ;
 Barbara Allen Rainey (1948-1982), une pilote américaine.

 Vivian Stuart (1914-1986), une écrivaine britannique.

 Barbara Allen, une chanson populaire anglaise et américaine.

Nom de plume